Флаг сельского поселения Непецинское — официальный символ муниципального образования сельское поселение Непецинское Коломенского муниципального района Московской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 февраля 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4704.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные жёлтыми, оранжевыми, малиновыми и белыми цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле связка луковиц, в три продольных ряда — пурпурный между двумя золотыми, протянутая в столб, поверх которой — серебряная, коронованная золотом, капитель».

Обоснование символики 
Флаг муниципального образования сельское поселение Непецинское составлен на основе герба сельского поселения Непецинское по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Визитной карточкой Непецинского сельского поселения является выращивание и продажа лука известного «мячковского» сорта. Около 150 лет назад крестьянин Сикерин из близлежащей к селу Непецино деревни Мячково, вернувшись с русско-турецкой войны, привёз семена лука. Уродившиеся луковицы привлекли внимание жителей красивой жёлтой окраской, отливавшей золотом. Лук оказался настолько сочным, сладким, отлично хранящимся зимой, что вскоре многие жители окрестных деревень и сёл начали его выращивание. Этим занятием, принёсшим известность в округе, гордятся жители Непецинского сельского поселения.

Для качественного домашнего хранения и придания товарного вида лук вяжут в длинные связки-косы.

Луковая коса символизирует единение всех населённых пунктов (19) в одном поселении. Коса — символизирует взаимозависимость во взаимоотношениях, непрерывность, символическое разделение значений связей и уз.

Символика лука на флаге поселения многозначна:
 символ единства;
 символ бессмертия, постижения тайны, символ достижения центра (сути естества) посредством удаления внешнего покрова, одного слоя за другим;
 символ отторжения злых сил.

Коронованная капитель колонны указывает на принадлежность сельского поселения территории Коломенского муниципального района, в гербе которого изображена колонна, что подчёркивает общность интересов и историческое единство двух самостоятельных муниципальных образований. Колонна — символ опоры, стабильности и уверенности.

Голубой цвет полотнища (лазурь) символизирует речку Северка (приток реки Москвы), протекающую по территории поселения, а также символизирует возвышенные устремления, искренность, преданность, возрождение.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Малиновый цвет (пурпур) — символизирует власть, благородство происхождения, древность.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания